Bočan může být:

příjmení osob
 mužský tvar
 Hynek Bočan – český scenárista a režisér
 Jan Bočan – český architekt a pedagog
 ženský tvar
 Adéla Bočanová – česká sportovkyně-florbalistka, sestra Kamily
 Kamila Musilová, rozená Bočanová – česká sportovkyně-florbalistka, sestra Adély
 Mahulena Bočanová – česká herečka

jiný význam
 bočan, bocán – slezské a valašské označení pro čápa

Externí odkazy